

Населені пункти та їхні частини
 Ольшевниця — село в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Ольшевниця — село в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Ольшевниця — лісова осада в гміні Велішев Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства

Примітки